Hille kan syfa på:

Sverige
 Hille socken – en socken i Gästrikland
 Hille landskommun – en tidigare kommun i Gävleborgs län 1863–1968
 Hille församling –  en församling i Gästrikekustens pastorat i Gästriklands kontrakt
 Hille – kyrkby i Hille församling
 Hille distrikt – ett distrikt i Gävle kommun och Gävleborgs län 2016–

Tyskland
 Hille, Tyskland – en stad